Чемпионат Сербии по баскетболу 2010/2011 — пятый сезон чемпионата Сербии по баскетболу, проходил с 9 октября 2010 года по 10 марта 2011 года. Чемпионом стал белградский «Партизан». MVP сезона стал серб Марко Любичич, MVP плей-оффа стал американец Кертис Дерелс. Лучшим бомбардиром стал Урош Николич.

Регулярный чемпионат

Первая лига

Суперлига 

И=Игры, В=Выиграши, П=Проиграши, Заб=Забито, Пр=Проиграши, Раз=Разница, Очки=Очки

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Сербии по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе